Many Happy Returns peut faire référence à :

Films 
 Many Happy Returns, un film muet de 1918 réalisé par Harry J. Edwards
 Many Happy Returns, un film muet de 1922 avec Ernie Morrison
 Many Happy Returns, un film d'Arthur Hurley sorti en 1930 ;
 , un film de 1934 avec George Burns et Gracie Allen réalisé par Norman Z. McLeod
 Many Happy Returns, un téléfilm de 1986, avec George Segal et Ron Leibman

Séries 
 Many Happy Returns, un épisode de 1967 de la série Le Prisonnier
 Many Happy Returns, premier épisode de la seconde saison de Diagnostic : Meurtre
 Many Happy Returns, troisième épisode de la première saison de la série Eureka
 , une série télévisée américaine, programmée en 1964-1965.
 Many Happy Returns, un épisode de la première saison de Person of Interest 
 Many Happy Returns, un épisode de Ben 10: Omniverse
 Many Happy Returns, un épisode de 2013 de la série Sherlock

Homonymie de titre